Sight — многозначный термин.

  (2002) — роман британского автора молодёжной литературы Дэвида Клемента-Дэвиса.
 Sight (2007) — роман американской писательницы Адриенны Марии Вреттос.
  (2022) — дебютный роман британской писательницы Джесси Гринграсс.

См. также 
 Sight & Sound — британский журнал о кинематографе.